La palabra diente puede referirse a varias cosas:
En anatomía, los dientes son órganos que realizan la primera digestión.
En odontología, encontramos numerosas entradas que incluyen el término dientes, entre otras:
Cepillo de dientes, hilo dental o pasta de dientes.
Férula dental
Pulpa dentaria
Prótesis dental
Periodonto

El rozamiento de los dientes durante el sueño se denomina Bruxismo.
En botánica, el diente de león es una planta con propiedades medicinales.
En mecánica, las ruedas dentadas son utilizadas para transmitir potencia, como por ejemplo el piñón.
En electricidad el diente de sierra es un espectro de señal eléctrica observado con el osciloscopio.
En agricultura se denomina diente a la pieza del arado romano que se hunde en la tierra.
En gastronomía:
El ajo puede ser desgajado en dientes.
La pasta está Al dente cuando puede sentirse masticarla.
En paleontología, se denominan dientes de sable a las especies que presentaban grandes colmillos.
En literatura encontramos:
Dientes blancos, una novela de la escritora jamaicana Zadie Smith.
Los dientes del dragón, una novela del escritor Upton Sinclair, premio Pulitzer en 1943. 
La piel de nuestros dientes, una novela del escritor Thornton Wilder, premio Pulitzer en 1943. 
En el campo del cine encontramos:
La película Los dientes del diablo dirigida por Nicholas Ray.

Otros usos
El mondadientes o palillo para librar a los dientes de restos de comida entre ellos.
El tridente es un arma con forma de rastrillo que tiene tres puntas o dientes.
Bluetooth es una palabra que podríamos traducir como diente azul y sirve para designar una tecnología de comunicaciones.
La Ley del Talión recoge entre sus máximas -ojo por ojo y diente por diente-.